Chazelot ist der Name zweier Ortschaften in Frankreich:

 Chazelot, ehemals selbständige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Mailley-et-Chazelot im Département Haute-Saône
 Chazelot, ehemals selbständige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Rougemont im Département Doubs